Gyula se poate referi la:
Gyula, oraș în Ungaria;
Gyula (titlu medieval), titlu nobiliar;
Gyula de Maramureș, cneaz în Maramureș;
Gyula (voievod), conducător în Transilvania;
Gyula (prenume), prenume maghiar.